Wyspy w Australii
 Wedge Island (Australia Południowa)
 Wedge Island (Australia Zachodnia)
 Wedge Island (Tasmania)

Wyspy w Kanadzie
 Wedge Island (Nowa Szkocja)
 Wedge Island (Nunavut)